Lebak Budi (Tanjung Agung), een plaats in Indonesië
Lebak Budi (Merapi Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing